Kvaløya () é o nome de diversas ilhas da Noruega:

 Kvaløya, Tromsø, Troms, a maior de todas estas llhas;
 Kvaløya, Hammerfest e Kvalsund, Finnmark;
 Kvaløya, Sømna, Nordland;
 Kvaløya, Flatanger, Nord-Trøndelag;
 Kvaløya, Vikna, Nord-Trøndelag;
 Kvaløya, Sør-Trøndelag.

Existem ainda numerosas outras pequenas ilhas desabitadas com o mesmo nome na Noruega.

Desambiguações de topônimos